Baraha – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Dailekh
 Baraha – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Udayapur